Нацвалов — фамилия:

 Нацвалов, Давид Малахиевич — Георгиевский кавалер; генерал-майор; 5 февраля 1916 (посмертно).
 Нацвалов, Николай Георгиевич — Георгиевский кавалер; войсковой старшина; 5 ноября 1916.